Il nome giusquiamo si può riferire a due piante distinte del genere Hyoscyamus appartenente alle Solanacee
Giusquiamo nero (Hyoscyamus niger)
Giusquiamo bianco (Hyoscyamus albus)